

Geografia
 Roncà – comune italiano della provincia di Verona in Veneto

Persone
 Armando Ronca – architetto italiano
 Bruno Ronca – architetto italiano
 Giuseppe Ronca – calciatore italiano
 Gregorio Ronca – ammiraglio, scienziato e scrittore italiano
 Roberto Ronca – arcivescovo cattolico italiano

Altro
 Ronca – attrezzo agricolo